Lussay, ancienne commune française de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Séris
 Lussay, ancienne commune française des Deux-Sèvres, aujourd'hui intégrée à Chef-Boutonne

Homonymie de toponyme